Osoby o tym nazwisku:
 Adam Burakowski – polski historyk, politolog, publicysta i dyplomata
 Bolesław Burakowski – polski entomolog
 Leszek Burakowski – polski urzędnik państwowy i samorządowy
 Tadeusz Burakowski – polski inżynier